Cocculus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Cocculus ingår i familjen Menispermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ranunkelordningen
Cocculus